Натуральне число 1071
 1071 рік до нашої ери
 1071 рік нашої ери